Benjamin Leroy (atleet) (1973), Belgisch atleet
 Benjamin Leroy (illustrator) (1980), Belgisch illustrator
 Benjamin Leroy (voetballer) (1989), Frans voetballer